Гайда может означать:

 Персоналии
 Гайда, Анатолий Войцехович (род. 1947) — советский и российский философ и политолог.
 Гайда, Богдан (род. 1953) — польский боксёр.
 Гайда, Галина (род. 1936) — советская бегунья, спринтер.
 Гайда, Геннадий Михайлович (1947—2008) — русский поэт и библиофил, общественный деятель, мастер производственного обучения.
 Гайда, Михаил (более известен как Kas; род. 1988) — украинский киберспортмен.
 Гайда, Наталия Викторовна (род. 1939) — советская и белорусская певица.
 Гайда, Радола (1892—1948) — чехословацкий военачальник и политический деятель.
 Гайда, Фёдор Александрович (род. 1976) — российский историк.
 Гайда, Чеслав (1936—2019) — польский скульптор.
 Другие значения
 Гайда — старинная английская единица измерения земли.
 Гайда — болгарский, сербский, хорватский, словацкий музыкальный инструмент.
  — болгарская газета, издававшаяся в Стамбуле (1863—1867).

 См. также
 Эль-Гайда — город в Йемене.
 Гэйда, Джеки (род. 1981) — американский женщина-рестлер и менеджер.
 Гайдинг — движение девушек-скаутов.